5 miejscowości w Polsce: 
 Błędowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica 
 Błędowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Błędowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek 
 Błędowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Błędowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany